ID3 peut désigner :
 ID3, les métadonnées des fichiers MP3 ;
 ID-3, le format de cartes d'identité ;
 ID.3, l'automobile électrique de Volkswagen ;
 algorithme ID3, un algorithme qui produit un arbre de décision, définissant un modèle de classification.